hvc – codice ISO 639-3 della lingua vudù haitiana